Asanger ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Asanger (* 1878), deutscher Lehrer und Autor
 Franz Asanger (* 1958), österreichischer Pädagoge
 Thomas Asanger (* 1988), österreichischer Komponist